Il Santo di Padova –  Basilica di Sant'Antonio di Padova
Il Santo – romanzo di Antonio Fogazzaro del 1905
Il Santo – soprannome di Gaetano Lipari, personaggio della serie televisiva Squadra antimafia - Palermo oggi
Simon Templar detto Il Santo – personaggio letterario creato da Leslie Charteris
Il Santo – serie radiofonica del 1939 basata sul personaggio di Simon Templar
Il Santo – serie televisiva con Roger Moore basata sul personaggio di Simon Templar
Il Santo – film del 1997 diretto da Phillip Noyce basata sul personaggio di Simon Templar
El Santo – lottatore di lucha libre e personaggio popolare in Messico